«Настоящая любовь» () — будущий художественный фильм режиссёра Гарета Эдвардса. Главные роли в фильме исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Джемма Чан и Кен Ватанабе.

Премьера фильма запланирована на 6 октября 2023 года.

Сюжет 

Подробности сюжета не раскрываются, но известно, что действие фильма будет происходить в ближайшем будущем.

В ролях 
 Джон Дэвид Вашингтон
 Джемма Чан
 Элисон Дженни
 Кен Ватанабе
 Ральф Инесон
 Стерджилл Симпсон
 Марк Менчака

Производство 
В феврале 2020 года Гарет Эдвардс подписал контракт на режиссуру и написание сценария для научно-фантастического проекта компании New Regency, а Кири Харт выступил в качестве продюсера. В мае 2021 года Джон Дэвид Вашингтон получил главную роль, и стало известно название фильма — True Love. В июне 2021 года Джемма Чан, Дэнни Макбрайд и Бенедикт Вонг вели переговоры об участии. Участие Чан и Вонга было подтверждено в январе 2022 года, а Эллисон Джэнни, Стерджилл Симпсон, и Марк Менчака присоединились к актерскому составу позднее. Сообщалось, что Симпсон заменит Макбрайда, который выбыл из-за конфликтов с расписанием. В феврале 2022 года Кен Ватанабе присоединился к актёрскому составу вместо Вонга, который также был вынужден выбыть из-за конфликтов с расписанием.

Съёмки начались в Таиланде 17 января 2022 года, операторами выступили Грейг Фрейзер и Орен Соффер. Съёмки фильма завершились 30 мая 2022 года.

Премьера фильма запланирована на 6 октября 2023 года.

Примечания 

Фильмы 2023 года
Научно-фантастические фильмы